Виктор Антонович Бугаев (1908—1974) — советский геофизик, метеоролог, директор Главного гидрометеорологического научно-исследовательского центра (Гидрометцентра) СССР. Профессор, академик АН Узбекской ССР.

Биография 
Родился 6 августа 1908 года в Смоленске. Член ВКП(б) с 1945 года. Окончил физико-математический факультет СГУ (1930). Доктор географических наук (1961). Профессор (1973), заведующий кафедрой метеорологии и климатологии (1973—1974) географического факультета. Директор Центрального института прогнозов (1959). Директор Гидрометцентра СССР (1959—1973).

Директор (1952—1957) Института математики АН Узбекской ССР. Академик АН УзССР (1966). Член коллегии Главного управления Гидрометслужбы. Почётный член Американского метеорологического общества (1972). Главный редактор журнала «Метеорология и гидрология» (1962—1974).

Исследовал физическую и динамическую климатологию Средней Азии и Казахстана.

Возглавил аэрометеорологический отряд Третьей Советской Антарктической экспедиции 1957 года.

Более 150 научных трудов, главные из которых — «Климат Казахстана и Средней Азии», «Краткосрочные прогнозы погоды», «Предсказание погоды».

Член Всемирной метеорологической организации. По его предложению была создана всемирная служба погоды.. В 1973—1974 гг. профессор В. А. Бугаев — заведующий кафедрой метеорологии и климатологии МГУ.

Умер 2 апреля 1974 года. Похоронен в Москве на Востряковском кладбище (участок № 19).

Награды и премии 
 Сталинская премия третьей степени (1948) — за разработку и внедрение в практику новых методов составления краткосрочных и долгосрочных прогнозов погоды
 Государственная премия СССР (1971) — за «Атлас Антарктики» в 2 томах (1966, 1969)

Источники 

 Космический мемориал :: В. А. Бугаев 

Члены КПСС
Метеорологи СССР
Выпускники Смоленского государственного университета
Похороненные на Востряковском кладбище
Директора Гидрометцентра